HIP steht für:
 Heißisostatisches Pressen
 Herbst in Peking, eine Indie-Rockband
 Historically informed performance in der Musik, siehe Historische Aufführungspraxis
 Hipparcos-Katalog, ein Sternenkatalog
 Host Identity Protocol
 Human interaction proof, siehe Captcha
 Heidelberger Institut für Pflanzenwissenschaften, inzwischen aufgegangen im Centre for Organismal Studies Heidelberg
 HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ, französische Krimiserie von 2021
 Hypertension in Pregnancy, medizinisches Peer-Review-Quartalsjournal des Verlags Informa
 Headingly Airport (IATA-Code), Flughafen von Headingly Station, Boulia Shire, Queensland

HIP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Roth (für Hilpoltstein)

Hip steht für:
 Hip Records, Tochterlabel von Stax Records, Label u. a. für die The Goodees
 Mil Mi-8 „Hip“, sowjetischer Hubschrauber

hip steht für:
 das Adjektiv hip (Adjektiv)

Siehe auch:
 Hip-Hop
 Hipp

Abkürzung